Donald Graham  peut faire référence à :

 Donald Graham (1848-1944), homme politique canadien en Colombie-Britannique
 Donald W. Graham (1903-1976), artiste et professeur d'art du Chouinard Art Institute, ayant enseigné aux animateurs des Studios Disney.
 Donald E. Graham (né en 1945), PDG depuis 2000 de la Washington Post Company, maison mère du Washington Post,